

Patronymes 
Krylov (masculin ; ) ou Krylova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Alexeï Krylov (1863-1945), ingénieur et académicien russe, spécialiste de l'hydrodynamique navale
 
 Anzhelika Krylova (1973-), patineuse russe de danse sur glace
 Iouri Krylov (1930–1979), joueur de hockey soviétique
 Ivan Krylov (1769-1844), fabuliste russe
 Nikolaï Krylov (1879–1955), mathématicien et académicien russe
 Nikolaï Krylov (1903-1972), maréchal de l'Union soviétique
 Stepan Krylov (1910–1998), acteur russe

Bâtiment 
 Krylov (gratte-ciel), immeuble de Iekaterinbourg

Patronyme russe
Homonymie